Le Decennium est une plaine au sud du Cælius et à l'est de l'Aventin, situé à l'extérieur du mur d'Aurélien.

 
Géographie de Rome